Philippe Joudrier est biologiste dans le domaine des biotechnologies végétales. 

Ancien directeur de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA), il a présidé le Comité d'Experts Spécialisé Biotechnologies de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de 2006 à 2009 (AFSSA).

Il est l'auteur du livre : OGM : Pas de quoi avoir peur ! (Ed. le Publieur, 2010. 250p) en faveur des OGM.

Notes et références 

Biologiste français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)